Brenner peut faire référence à :

Personnalités
 
 Albert Brenner (1926-2022), chef décorateur et directeur artistique américain.
Brenner Souza da Silva dit Brenner (2000-), footballeur brésilien.
 Clarence Dietz Brenner (1892-1977), musicologue américain.
David Brenner (1936-2014), acteur, réalisateur et humoriste américain.
 David Brenner (1962-2022), monteur américain.
 Engelbert Brenner (1904-1986),hautboïste américain.
 Ernst Brenner (1856-1911), politicien suisse.
 Ève Brenner (1951-), chanteuse française.
 Friedrich Brenner (1784-1848), théologien catholique allemand.
 Gilles Paquet-Brenner (1974-), réalisateur français.
 Hans Brenner (1938-1998), acteur autrichien.
 Jacques Brenner (1922-2001), écrivain français.
 Lenni Brenner (1937-), écrivain américain.
 Leo Brenner (1855-1928), astronome.
 Oskar Brenner (1854-1920), philologue allemand.
 Susanne Brenner (1958-), mathématicienne américaine.
 Sydney Brenner (1927-2019), biologiste sud-africain prix Nobel de physiologie ou médecine en 2002.
 Veronica Brenner (1974-), skieuse acrobatique canadienne.
 Wolfgang Brenner (1954-), journaliste et un écrivain allemand de roman policier.
 Yossef Haïm Brenner (1881-1921), écrivain de langue hébraïque et militant sioniste.

Télévision
 Brenner est une série télévisée américaine (1959-1964).

Voir aussi
 Famille Brenner : elle donne son nom à la synagogue Brenner de Moisés Ville en Argentine.
 .

Toponymie 
 Col du Brenner, un col qui sépare l'Autriche et l'Italie,
 L'autoroute du Brenner, une autoroute italienne,
 Le tunnel de base du Brenner, projet de tunnel ferroviaire à travers les Alpes qui doit passer sous le col du Brenner,
 Brennero (Brenner en allemand), une commune italienne de la province de Bolzano,
 Brenner, un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Divers 
 Brenner, un conseil régional en Israël.

Homonymie de patronyme